Andrés Cánovas puede hacer referencia a:
 Andrés Cánovas y Gallardo (1856-?), pintor español.
 Andrés Cánovas Alcaraz (1958-), arquitecto español.